Еланское муниципальное образование — название нескольких муниципальных образований в России.

 Еланское муниципальное образование — в составе Тайшетского района Иркутской области.
 Еланское муниципальное образование — в составе Балаковского района Саратовской области.